DIN 31635 is een norm van het Deutsches Institut für Normung voor de transliteratie van het Arabische alfabet in Latijnse karakters. In de Westerse Arabistiek is het de meest gebruikte regel voor het latiniseren van Arabisch.

Geschiedenis 
De norm is in 1982 aangenomen op basis van de regels van het Deutsche Morgenländische Gesellschaft, een wetenschappelijk genootschap voor Oriëntalistiek. Deze regels werden aangepast door het internationaal congres van oriëntalisten (Rome, 1936).

DIN 31635 werd gepopulariseerd door de taalkundige Carl Brockelmann in zijn Geschichte der arabischen Litteratur (1937-1943) en door Hans Wehr in zijn Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart.

Eigenschappen 
De voornaamste eigenschappen van DIN 31635 zijn de volgende:
 De gebruikte symbolen zijn Latijnse kleine letters en de twee apostrofen ʾ en ʿ.
 Geen enkele digraaf wordt gebruikt.
 Diakritische tekens zijn het punt onder een teken, het punt erboven, de haček, de macron en de breve.

Bronnen en noten 

Transliteratie